L’asynchronisme désigne le caractère de ce qui ne se passe pas à la même vitesse, que ce soit dans le temps ou dans la vitesse proprement dite, par opposition à un phénomène synchrone.

En informatique 
L'émergence de l'Internet et d'outils et dispositif sociotechnique de type « groupware » ont permis de nouvelles formes de relations sociales caractérisées par une asynchronie marquée, de même dans le domaine professionnel, permettant notamment de nouvelles formes d'organisation du travail et de la pensée (éventuellement collaborative et asynchrone).

Des exemples d' asynchronies permises par l'informatique sont :
 le travail sur un fichier informatique sur lequel l'auteur peut revenir aussi souvent qu'il le souhaite ;
 la communication par courriel (la réponse n'est pas immédiate comme lors d'un chat) ;
 le travail collaboratif sur des outils tels que Etherpad (qui est toutefois conçu pour aussi pouvoir se rapprocher du quasi-temps réel pour des auteurs néanmoins dispersés dans l'espace) ;
 la mise à jour et l'amélioration continue de Wikipédia (ou d'autres wikis) où des milliers d'auteurs travaillent à leur rythme (sans avoir besoin de se soucier du rythme des autres auteurs) ;
 La mise en œuvre informatique utilise des « files d'attente » pour traiter des données qui arrivent de façon asynchrone. Réciproquement pour synchroniser des processus asynchrones on utilise un mécanisme conceptuel appelé sémaphore (informatique) dû à Edsger Dijkstra. Du point de vue du développeur, une méthode est asynchrone si elle est lancée en parallèle de l'exécution du programme. Le programme continue donc à s'exécuter en attendant la réponse de la méthode asynchrone.

En télécommunications 
Dans ce domaine, le mode asynchrone permet, par exemple, de pallier le problème de calage d'horloge aux deux extrémités.
Les données sont émises à n'importe quel moment. Les horloges de l'émetteur et du récepteur doivent avoir des fréquences suffisamment proches (maximum 10 % d'écart en fréquence).

En électronique 
Un compteur asynchrone a une structure simple mais il présente l'inconvénient de ne pas afficher l'état du compteur sur toutes ses broches en même temps (mise à jour en cascade). En effet, un compteur électronique possède plusieurs broches (une broche = zéro ou un, voir bit). Pour compter jusqu'à (par exemple) 255, on utilisera un compteur binaire 8 broches. Si le compteur est asynchrone, ces 8 broches ne seront pas mises à jour en même temps.  Ceci peut poser des problèmes lorsqu'on souhaite capturer le contenu du compteur à des moments aléatoires : on risque de mémoriser des résultats incorrects. Pour éviter ce problème, on a recours au comptage synchrone.

En écologie 
Dans le contexte du réchauffement climatique, de nombreuses espèces migratrices (oiseaux, insectes, poissons notamment) sont victimes d'une inadéquation phénologique qui peut mettre leur succès de reproduction et leur survie à moyen ou long terme en péril.
L'évolution ou des phénomènes de coévolution leur ont permis de calquer leurs cycles de migration sur le cycle de reproduction d'autres espèces, ainsi - a titre d'exemple - la mésange charbonnière devrait normalement trouver dans son environnement proche un maximum de chenilles disponibles pour nourrir ses petits ; précisément après l'éclosion de ses œufs. Or le dérèglement climatique implique des modifications phénologiques telles (printemps avancé) que le pic d'apparition des chenilles a lieu plus tard, privant les petits de la nourriture dont ils ont besoin. Ce type d'asynchronie (espèces s'adaptant à un rythme différent à cause du réchauffement) touche de nombreuses espèces.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Synchronisme
 Machine asynchrone

Bibliographie 

Concept de l'électronique
Terminologie de l'informatique
Programmation concurrente
Matériel informatique
Technologie de réseau informatique